Alois Fürstner – chimico austriaco
 Johan Furstner – ammiraglio e politico olandese
 Stephan Fürstner – calciatore tedesco, centrocampista
 Wolfgang Fürstner – militare tedesco